Karl Blanckmeister ist der Name folgender Personen:

* Karl Blanckmeister (Regisseur) (* vor 1939), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Karl Ludwig Ferdinand Blanckmeister (1819–1883), deutscher Jurist und Politiker